Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 10 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Halard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Tennis en Allemagne en 1999
Tennis en mai 1999